

Sigle 
ALN peut faire référence à :
 Armée de libération nationale, organisation militaire qui lutta durant les années 1950 contre la présence française en Algérie ;
 Armée de libération nationale, une guérilla en Colombie ;
 Action libérale nationale, ancien parti politique du Québec, fondé en 1934 par des membres dissidents du Parti libéral du Québec ;
 Ação Libertadora Nacional (Action de libération nationale), groupe armé révolutionnaire brésilien, fondé à la fin des années 1960, qui lutta contre la dictature ;
 Alliance libératrice nationaliste (en espagnol Alianza Libertadora Nacionalista), groupe fascisant argentin, fondé en 1937.
 Voir aussi  ELN

Code 
ALN peut faire référence à :
 .

Toponyme 

 Aln, fleuve dans le Northumberland en Angleterre.